Coro ( Chor) steht für:
 Coro, Stadt in Venezuela
 Coro, Binnenchor in spätgotischen spanischen Kirchen, siehe Coro und Trascoro
 Coro, Kurzname des Fußballspielers Ferran Corominas
 Coro, Kurzwort für Koronarangiographie

Siehe auch:
 Coro Coro, Ortschaft in Bolivien
 Corro
 Koro